Константин Сергеевич Семено́вский (5 мая 1916, с. Дунилово (ныне Шуйского района Ивановской области РФ) — 1977, Кишинёв) — русский советский поэт. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Из польских дворян. Племянник ивановского пролетарского поэта Дмитрия Николаевича Семеновского (1894—1960). Отец расстрелян в годы гражданской войны. С 1930 года жил в Иваново, где окончил среднюю школу. Работал в книготорговле, затем сотрудничал с редакциями газеты «Ленинец» и журнала «Рабочий край». С 1935 года печатался на страницах периодических изданий Калинина и Великих Лук, дебютировав в журналах «Рабочий край» и «Пламя»; руководил литературными объединениями. После войны жил в Риге. Там же издал первую книгу стихов «Эстафета мира» (1951). В 1952 году переехал в Кишинёв. Был одним из первых русских литераторов, живущих на литературные заработки в Молдавской ССР.

Судьба поэта окутана загадками и тайнами. По некоторым данным сидел в лагере. По другим — в годы войны был агентом советской разведки под двойным прикрытием в Германии.. По третьим, в годы войны был корреспондентом военных газет. Отмечен пятью правительственными наградами.

Занимался переводами.

Долго лечился от алкоголизма в больницах. Трагически погиб — был убит случайным знакомым на собственной квартире.

Творчество 
Автор поэтических сборников:
 «Эстафета мира: стихи» (1951),
 «Кишиневские встречи» (1954),
 «У меня на родине» (1957),
 «Полдень» (1958),
 «От зари до зари» (1961),
 «Продолжается август» (1963),
 «Между нами» (1964),
 «На холмах и равнинах» (1964),
 «Красные листья» (1965),
 «Избранное» (1966),
 «Наедине» (1970),
 «Позвоните мне, позвоните» (1973).

Примечания

Ссылки 
 Поэты Молдавии

Поэты по алфавиту
Русские поэты
Поэты России XX века
Поэты СССР
Поэты Молдавии
Переводчики Молдавии
Переводчики СССР
Члены Союза писателей СССР
Убитые в результате нанесения ударов или избиения